Hoopts ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Hoopts (1875–1945),  deutscher Schauspieler
 Karl Hoopts (1873–1951), deutscher Politiker

Siehe auch:
 Hoops